Прослаухинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Баевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Прослауха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 544 человека, в том числе 263 мужчины и 281 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Капустинка (посёлок) — 
 Прослауха (село, административный центр) —

Примечания 

Муниципальные образования Баевского района
Сельские поселения Алтайского края